Koča (kyrillisch Коча) ist 

 ein slawischer Vorname, siehe Koča (Vorname)
 der sorbische Name eines Ortes im Landkreis Görlitz, siehe Kötzschau (Kleindehsa)
 slowenisch für ‚Hütte‘, siehe Liste der Schutzhütten in den Alpen

Siehe auch:
 Koca